Gonzalo Hernández Licona es un economista mexicano. Actualmente es Director de la Red de Pobreza Multidimensional (MPPN), perteneciente a la Universidad de Oxford, a través del Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). La MPPN reúne a más de 60 países y a más de 20 instituciones internacionales para entender y fomentar al generación de mediciones de pobreza multidimensional a nivel nacional. El Doctor Hernández Licona es miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México desde 2016; asimismo es Senior Research Felow del International Iniciative for Impact Evaluation (3ie). 

Actualmente es también consultor para UNICEF, en donde trabaja en la generación expansión y consolidación de sistemas de evaluación y monitoreo nacionales (Country-led evaluations), especialmente en India, Colombia, Camboya, Brasil. Participó activamente en la primera evaluación de un Plan Estratégico de UNICEF(Evaluation of UNICEF Strategic Plan 2018-2021). También es parte de los expertos asesores de largo plazo de la Iniciativa Global de Evaluación (Global Evaluation Initiative , GEI) promovida por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De igual forma es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en el desarrollo del Observatorio Laboral COVID-19.
 
Fue fundador y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2005 a 2019.  El objeto del CONEVAL es evaluar la política y los programas de Desarrollo Social, así como llevar a cabo la medición de pobreza en el país.

Bajo el liderazgo del Dr. Hernández Licona, el CONEVAL se distinguió por ser una institución con autonomía que genera información rigurosa y transparente acerca de la magnitud de la pobreza en México y el desempeño de programas sociales. El trabajo que realizó el Dr. Hernández Licona, junto con los investigadores académicos del CONEVAL, hizo posible que México fuera el primer país del mundo en tener una medición oficial de pobreza multidimensional, que refleja las múltiples privaciones que padecen los hogares en el país. 

Por estas razones, el 12 de mayo de 2015, Gonzalo Hernández recibió el premio  GPSA Award for Leadership in Social Accountability en Washington, D.C. Esta distinción es concedida por la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA), patrocinada por el Banco Mundial. Este reconocimiento fue conferido al Dr. Hernández Licona como un reconocimiento a sus contribuciones en la medición de la pobreza y en la evaluación de programas y estrategias sociales de manera transparente e independiente.
 
El Dr. Gonzalo Hernández Licona es Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, es Maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha especializado en microeconomía, economía laboral, medidas de desigualdad y pobreza, desarrollo económico y evaluación de programas sociales.

Fue Director General de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto de 2002 a noviembre de 2005, en donde fue pionero en la construcción de un sistema de evaluación y monitoreo al interior del gobierno federal. El 16 de noviembre de 2005, fue nombrado Secretario Ejecutiva del Coneval.

Fue catedrático del Departamento de Economía del ITAM de 1991 a 1992 y de 1996 a 2002 y fungió como Director de Economía en la misma institución entre 1998 y 1999. Dentro del ITAM ha impartido diversos cursos y ha sido asesor de más de 30 trabajos de titulación, seis de los cuales han sido galardonados con el Premio Nacional de Economía Banamex. Fue representante Académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. 

Como distinciones y reconocimientos especiales obtuvo el primer lugar del Premio “Daniel Cosío Villegas”, certamen internacional organizado por El Trimestre Económico. Asimismo, obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional de Economía Banamex, por la tesis de Doctorado. Recientemente fue galardonado con el Premio Mérito Profesional – Sector Público, como egresado del ITAM. 

Desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Experiencia laboral
Secretario Ejecutivo, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), noviembre de 2005 a la fecha
Miembro del grupo de científicos expertos, Reporte de Desarrollo Sostenible 2019, Naciones Unidas, noviembre de 2016 a la fecha
Miembro de la Junta de Gobierno, El Colegio de México (COLMEX), marzo de 2016 a la fecha 
Miembro del Grupo de Asesores de Monitoreo, Global Partnership for the Effective Development Co-operation, mayo de 2015 a la fecha 
Miembro de la red de investigadores de pobreza multidimensional, Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), junio de 2013 a la fecha
Miembro del Panel de Expertos, México ¿Cómo vamos?, 2013 a la fecha
Miembro del Comité Asesor de Evaluación, Global Alliance for Vaccine Immunisation (GAVI Alliance), octubre de 2010 a la fecha
Miembro del Consejo Directivo, International Initiative for Impact Evaluation (3ie), abril de 2007 a la fecha
Director General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), julio de 2002 a noviembre de 2005
Profesor e Investigador del Departamento Académico de Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), abril de 1996 a la fecha
Miembro del Comité Editorial de Economía Mexicana, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), abril de 1998 a 2004
Miembro de la Comisión Consultiva para la Modernización del Sistema de los Salarios mínimos, febrero de 2001 a agosto de 2001
Director de la Carrera de Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), agosto de 1998 a agosto de 1999
Representante Académico, Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación de América del Norte, junio de 1996 a julio de 2001
Profesor del Departamento Académico de Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enero de 1991 a octubre de 1992
Gerente de Asistencia Técnica, AZUCAR, S.A., junio a septiembre de 1988
Subdirector de Evaluación Económica, Dirección General de Empresas Públicas (Secretaría de Turismo), junio de 1987 a diciembre de 1988
Coordinador de técnicos especializados, Dirección General de Estadísticas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), febrero de 1986 a mayo de 1987
Asesor de alfabetización, Instituto Nacional para Educación de Adultos (INEA), febrero de 1984 a mayo de 1986
Asistente de Investigación, Centro de Estudios Económicos del Banco Nacional de México (BANAMEX), Verano de 1984

Miembro del Consejo Editorial
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Cofactor- , 2010 a 2014
Bienestar y Política Social. CISS: Retos de La Evaluación de los programas sociales. Editor Invitado: Gonzalo Hernández Licona Vol. 5, Núm. 2- Segundo Semestre 2009, 2009
Miembro del Consejo Editorial de la Revista El Trimestre Económico, 2000 a 2001

Distinciones y reconocimientos 
Premio Internacional en Investigación en Políticas de Salud “José Luis Bobadilla” otorgado por el Instituto Nacional de Salud Pública, 2017
Premio de Liderazgo y Rendición de Cuentas otorgado por la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA), 2015
Premio al Mérito Profesional 2013: Sector Público Otorgado por el ITAM, 2013
1er lugar Premio  “Daniel Cosío Villegas” Certamen Internacional organizado por el Trimestre Económico, revista académica editada por el Fondo de Cultura Económica, 2000
Beca otorgada por el Fondo Mexicano de Intercambio Académico, 1998
1er lugar Premio Nacional de Economía BANAMEX Nivel: Investigación por la tesis doctoral: “El efecto de la pobreza de los hogares en Participación, horas de trabajo y el desempleo”, 1996
2do lugar Premio Nacional en Economía BANAMEX Nivel: Licenciatura. Tesis “Comportamiento laboral de las familias de bajos ingresos”, 1990
Egresado con “Honores” – Maestría en Economía – Universidad de Essex, Inglaterra, 1990
Egresado con “Honores” – Licenciatura en Economía – ITAM, 1990

Publicaciones 
2017“Planeación democrática del desarrollo nacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Coordinado por José Ramón Cossío Díaz, Primera Edición, Vol. 1, Págs. 539-547. ISBN 978-849-143-621-8
2016. “Autonomía del hecho y autonomía del derecho: Los retos de la reforma política para el CONEVAL” en Nueva ronda de reformas estructurales en México ¿Nuevas políticas sociales? Coordinado por Enrique Valencia Lomelí & Gerardo Ordóñez Barba, Colegio de la Frontera Norte, Primera Edición, Págs. 451-462. ISBN 978-607-479-236-2
2015. "CONEVAL como órgano autónomo en los hechos”  en Revista de Administración Pública, Organismos Constitucionales Autónomos, Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Num.138, Vol. L, Págs. 189-204. ISSN 0482-5209
2015. La Medición Multidimensional de la Pobreza y su Enfoque Regional" en "Pobreza y Desarrollo Regional en México". – Dr. Mario Miguel Carrillo Huerta, Coordinador. Congreso de la unión, Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura. ISBN 9778-607-9399-04-7
2014. Los desafíos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos dentro del espacio de las políticas públicas" en "La Reforma Constitucional en Derechos Humanos: El costo de su Realización Efectiva". Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1ra. Edición. México, septiembre de 2014. Págs. 159-171. ISBN 978-607-468-714-9
 2014. Crecimiento económico, Desigualdad y Pobreza en México" en "El Futuro del Estado social". – Luis F. Aguilar V.y Jorge A. Alatorre, Coordinadores. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Instituto de Investigación en Políticas Públicas y de Gobierno. Edit. Porrúa. México, 2014. Págs. 75-97. ISBN 978-607-401-860-8
2014.La autonomía del Coneval" en México Social – mayo de 2014 – Año 4, Núm. 45. Pág. 04-09. ISBN:2007 – 2600. 2014
2014. Medición Multidimensional de la pobreza en México" en El Trimestre Económico – Vol. LXXXI(1), enero-marzo de 2014 – Núm. 321. Por: Gonzalo Hernández L., María del Rosario, Cárdenas Elizalde, Fernando Alberto Cortés, Cáceres, Agustín Escobar Latapí, Salomón Nahmad, Sitton, John Scott Andretta, Graciela Teruel, Belismelis y Ricardo Aparicio Jiménez. . 2014
2013. Construyendo un Sistema de Evaluación del Desempeño para el Desarrollo Social" en Monitoreo, Evaluación y Gestión por Resultados. Aprendizaje y Cooperación Sur-Sur para la Innovación: El Papel de los Actores Subnacionales. Claudia Maldonado Trujillo y Cristina Galíndez Hernández (editoras). Regional Centers forLearning on Evaluation and Results – (CLEAR) y El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).  Págs. 61-68. ISBN 978-607-7843-55-9. 2013
2013.El desarrollo económico en México" en Estudios 106  – Otoño 2013 – Sección Especial – Revista del ITAM - Vol. XI – Pág. 99-140. . 2013
2013. Mercado laboral, desempleo y acceso a los alimentos" en Revista IBERO, Hambre, pobreza y derecho a la alimentación. Coautores: Paloma Villagómez O., Pedro Hernández López y Ricardo Aparicio J.  México, 2013. Número 27 – Págs. 4-8. 2013
2013. El Desarrollo Económico en México" en Estudios – Filosofía, Historia, Letras -  ITAM – Otoño 2013  - Núm. 106  - Págs. 99-140. 
2013. Pobreza y Empleo" en Contaduría Pública. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Septiembre de 2013 – Págs. 14-17.
2013. Medición de la Pobreza en México. Pobreza y Desigualdad social: retos para la reconfiguración de la política social" en Pobreza y desigualdad social. Retos para la Configuración de la política social. Leticia Cano Soriano – Coordinadora  - UNAM-Escuela Nacional de Trabajo Social. Págs. 249-274. Gonzalo Hernández Licona, Ricardo Aparicio, Carlos Mora y Nayeli Salgado. ISBN 849969678-2 / ISBN 607024671-5
2012. Hechos" en Política Social – Coordinado por Luis Reygadas  - 01  - Los retos del Distrito Federal. Escuela de Administración Pública del Distrito Federal – EAPDF – Págs. 79-92. ISBN 978-607-8228-20-1 Política Social.  ISBN 978-607-8228-19-5 Obra Completa
2012. Construyendo un sistema de Evaluación y Monitoreo para el Desarrollo Social" en Élite y Democracia. Revista de Ciencia Política y Comunicación.  La Democracia Después de Julio. Págs. 29-34. Año 2 / Núm. 3 / Edición Semanal. 
2012. Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado" Editores: Dr. Juan Rivera Dommarco, Mauricio Hernández, Carlos Aguilar, Felipe Vadillo y Ciro Murayama. ISBN 978-607-02-3861-1 – UNAM –México, noviembre de 2012 – Págs. 145-164
2012. Construyendo un Sistema de Evaluación del Desempeño para el Desarrollo Social". Por Gonzalo Hernández Licona, Thania de la Garza Navarrete y Edgar Martínez Mendoza. En: Ópticas Diversas de la Evaluación del Desempeño en México. (Coordinadores: Gabriela Rangel F. y Carlos Menéndez G.). Fundar, Centro de Análisis e Investigación CEDRSSA, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y Sustentable y la Soberanía Alimentaria, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Agosto 2012.  -   Págs. 41-65.
2012. Escenarios de la Desigualdad.  Baja el ingreso, suben los alimentos" Por: Gonzalo Hernández Licona, Thania de la Garza Navarrete, Ricardo C. Aparicio Jiménez; Paloma Villagómez O., Karina Barrios Sánchez. En: Revista México Social N°  27 – Hombre y Pobreza “La Dádiva”  - Oct. 2012 – Pág. 4-9. . 2012 
2012. Coneval experience in evaluating interventions for indigenous population in México" Por: Gonzalo Hernández, Thania de la Garza, Fernanda Paredes and Brenda Valdez –(Coneval). En: Evaluation for equitable development results. In partnership with: Coneval, IDEAS, IDRC, PNUD, et al.  -  Págs. 244-257. 2012 
2012. Retrato de Julián con Economista" en Estudios 100 – Filosofía - Historia  - Letras – Vol. X  - Itam -  Primavera 2012 – Itam - Homenaje a Julián Meza – Pág. 169-171  - . 2012 
2011. Evaluación del Desempeño: Midiendo resultados en el Sector Público" en Memoria: Ciclo Internacional de Conferencias sobre Evaluación del Desempeño. Organizado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Págs. 22 al 31 - febrero de 2011
2011. Una historia de bajo crecimiento" en México Social – Núm. 15, octubre de 2011 -  Pág. 22-25. Editorial Ceidas.
2010. Medición de Pobreza y Evaluación: aportación del Coneval a la política de desarrollo social". Auditoría Superior de la Federación / Auditoría Especial de Desempeño. En: Evaluación del Desempeño.  Conferencias Magistrales.  Págs.  128 – 188
2010. Pobreza y Desarrollo Social" en Temas económicos y sociales de actualidad en México. Charlas de Economía. Pág. 189 - 198. Museo Interactivo de Economía. Primera Edición. ISBN 978-607-95133-3-7  - México, 2010.
2010. Escasez, exclusión y discriminación" Capítulo VII  - Pág. 201-230 – En: Movilidad Social en México: Un Nuevo Rostro en el Espejo: Percepciones sobre la Discriminación en México. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
2010. The Role of Evaluation in Mexico: Achievements, Challenges, and Opportunities" en Improving the Quality of Public Expenditure through the use of Performance information in México.  The World Bank Group and the Mexican Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministry of Finance, SHCP). Washington D. C.,    2010. 2010
2010. Notas sobre índices de Eficiencia Social" Con Marina Hernández Scharrer.  En: Movilidad Social en México: Población, Desarrollo y Crecimiento”. Cap. XII –  Pág. 435 - 454. Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C. ISBN 978-607-95138-9-4 – Impreso en México
2009. Macroeconomic Policies and Poverty in México" con Miguel Székely. Harvard University e Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). 2009
2008. Avances y Retos de Políticas de Desarrollo Social en México 1996-2006" con Ricardo Mujica -  Págs. 23 – 33 Cap. 2 – En: Nutrición y Pobreza. Política Pública basada en Evidencia. Banco Mundial México y Sedesol. México, 2008
2006. Desarrollo Social en México: Situación actual y retos" Con: Gustavo Merino y Erika Rascón.  En: Medición del Desarrollo Humano en México, Coordinado por Luis Felipe López Calva y Miguel Székely. Fondo de Cultura Económica. Cap. VIII. – Pág. 373-411.
2005. "Lo que dicen los Pobres": Evaluación del Impacto de los Programas Sociales sobre la percepción de los beneficiarios”.  Publicado en: Desmitificación y nuevos mitos sobre lapobreza.  Con: Marcela de Razo Martínez. Cap. 11 – Págs. 337-382. Coordinador: Miguel Székely. Sedesol, Ciesas, Anuies,  Edit. Porrúa. 2005
2005. El Desarrollo Económico en México" Cuadernos de Desarrollo Humano, No. 24,  ISNB: 968-838-609-X. Sedesol, 2005
2004. 25 Años de Empleo y Ocupación en México: Información, Estudios y Resultados" 25 Años de Desarrollo Social en México, Autores:  Rubén Aguilar, Carlos Sola Ayape. Estudios Económicos y Sociopolíticos. ISBN 9686339019, 9789686339017. Banamex,  2004.
2004. Desarrollo Social en México" Situación actual y retos.  Con Gustavo Merino y Erika Rascón. Cuadernos de Desarrollo Humano, No. 7, ISBN 968-838-548-4. Sedesol, 2004
2003. Retos de la Política Social en México" con Gustavo Merino y Erika Rascón. En Revista Economía Informa – Núm. 321. Nov. 2003  - Pág. 64-80. 2003
2002. Empleo y Regulación Laboral en México" Memorias 2001 -  IBERGOP- México Editado por:  A. Ortega, C. A. Martínez, Garza, R. Lecuona  - Editorial Porrúa, 2002.
2002. Educación superior y presión social" en Revista Este País –Núm. 140 – Nov. 2002. Pág.  53-55. 2002
2001. Globalization and Objective Research" en Incomes and Productivity in North America. Papers from the 2000 Seminar. Commission for Labor Cooperation. Washington, D. C. 2001
2001. Políticas para promover una ampliación de la Cobertura de los sistemas de pensiones: el caso de México" Santiago de Chile – Naciones Unidas – CEPAL, Unidad de Estudios Especiales ISBN 92-1-321777-3. 2001
2000. Dinámica del Mercado Laboral en el México Urbano" Secretaría de Desarrollo Social. SEDESOL 
2000. Informalidad, Una Vez Más" en Revista El Mercado de Valores  - Año LX, p. 38-47, Cruz Aguayo, Yyannu.  - Nacional Financiera,agosto, 2000
2000. El Empleo en México en el Siglo XXI" El Cotidiano, Núm. 100, p. 117-128. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana y Friedrich Ebert Stiftung (2000). 2000 
2000. Las transiciones del mercado laboral en México: La evolución de los negocios familiares durante la crisis económica" Documento de trabajo.  ITAM  - (2000)
2000. Pobreza: El Propósito Pendiente" en Revista Expansión. 8 de diciembre de 1999.
1999. El Mercado Laboral en México Retos y Perspectivas para el año 2020" en México 2020, Retos y Perspectivas. Compiladores: G. Abdel Musik y S. Medina. SEP-CONACYT  (1999)
1997. Participación y Flexibilidad Laboral de las Mujeres en México" en Memoria del II Seminario de Investigación Laboral: Participación de la Mujer en el Mercado Laboral. STPS. México,  1997.
1997. Oferta Laboral Familiar y Desempleo en México: Los Efectos de la Pobreza" en el Trimestre Económico, Vol. LXIV (4), No. 258. Oct.-Dic. 1997. 1997
1997. Efectos de la pobreza en la oferta de mano de obra Familiar" en Gaceta de Economía.  – ITAM. Núm. 4 - Año 2, 1997.
1997. El efecto de la pobreza en los hogares con la tasa de participación, horas laborales y empleo en México" en 1997).  El Economista Mexicano. Nueva Época. Vol. 1 – Núm. 2.
1993. The Effect of NAFTA on Employment in the Manufacturing Industry: The Case of Textiles" en Sectoral Labor Effects of North American Free Trade Agreement.  Edited by Rafael Fernández de Castro, Mónica Verea Campos y Sidney Weintraub.  Universidad de Austin, Texas UNAM /  ITAM.
1992. Comportamiento de la oferta laboral de las Familias de bajos ingresos" en Documentos de trabajo T-4 Departamento de Economía – ITAM
1991. La Situación en el Empleo en la Industria Manufacturera, antes del acuerdo de Libre Tratado"'' Centro de Análisis e Investigación Económica.  Año IX,  N° 6 14-23

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
 http://www.itam.mx/es/index.php
 http://carreraaluniverso.itam.mx/muro/2013/
 http://www.ox.ac.uk/
 http://www.essex.ac.uk/

Nacidos en Ciudad de México
Economistas de México
Pobreza en México